Змагання з плавання на дистанції 200 метрів на спині серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 6 серпня (попередні запливи і півфінали) і 7 серпня (фінал).

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів о 09:56.

Півфінали
Початок півфіналів о 18:57.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся 7 серпня о 17:40.

Примітки 

200 метрів на спині (чоловіки)